Суперкубок Польщі з футболу 2000  — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 липня 2000 року між чемпіоном Польщі клубом Полонія (Варшава) та володарем кубка Польщі клубом Аміка (Вронкі).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2000
Польща
2000 у польському спорті
Події 18 липня
Липень 2000